Hosfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Hosfeld (1948–2021), deutscher Journalist, Essayist, Biograf und Filmregisseur
 Wolfgang Hosfeld (* 1947), deutscher Schauspieler